Группа B Золотого кубка КОНКАКАФ 2021 года, сыграет матчи с 11 по 18 июля 2021 года в США.

Команды

Турнирная таблица 

В четвертьфиналах:
 Победитель группы B сыграет с командой группы C, занявшей второе место.
 Команда, занявшая второе место в группе B сыграет с командой, занявшей первое место в группе C.

Матчи 
Окончательное расписание матчей было объявлено ​​2 июня 2021 года.

Тур 1

Канада — Мартиника

США — Гаити

Тур 2

Гаити — Канада

Мартиника — США

Тур 3

Мартиника — Гаити

США — Канада

Дисциплина 
Очки фейр-плей должны были использоваться в качестве дополнительного показателя при равенстве остальных показателей. Они рассчитывались на основе жёлтых и красных карточек, полученных во всех групповых матчах, следующим образом:
 первая жёлтая карточка: минус 1 очко;
 вторая жёлтая карточка: минус 3 очка;
 прямая красная карточка: минус 4 очка;
 жёлтая карточка и прямая красная карточка: минус 5 очков;
Только один из вышеуказанных вычетов применялся к игроку в одном матче.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

Группа B